Qeqertatsiaat bezeichnet:
 Qeqertatsiaat (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertatsiaat (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertatsiaat (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland